Gensac puede referirse a: 

 Gensac, comuna francesa situada en Gironda.
 Gensac, comuna francesa situada en Altos Pirineos.
 Gensac, comuna francesa situada en Tarn y Garona.